Кирил Стоянов Кавадарков (роден на 7 август 1943 г.) е български актьор.

Ранен живот 
Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1967 г. със специалност актьорско майсторство.

Кариера 
От 1967 г. работи в Драматичен театър „Йордан Йовков“ Толбухин, Варненски общински театър Варна, Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив и Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик. От 1976 г. е член на трупата на Народен театър „Иван Вазов“.

Печели награда „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля за „Цената“ през 1993 г.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1981).
 Аскеер за поддържаща роля в „Цената“ (1993).

Театрални роли 
 „Януари“ (Йордан Радичков) – Исай
 „Големанов“ (Ст. Л. Костов) – Горилков
 „Опит за летене“ (Йордан Радичков) – хаджи Аврам
 „Под игото“ (Иван Вазов) – Мичо Бейзадето

Телевизионен театър 
 „Учителят“ (1989) (от Ст. Л. Костов, реж. Емил Капудалиев)
 „Милионерът“ (1988) (от Йордан Йовков, реж. Павел Павлов)
 „Ревизорски уроци“ (1988) (Радослав Михайлов), 2 части
 „Новото пристанище“ (1987) (Ст. Л. Костов)
 „История на отживялото живуркане“ (1979) (Михаил Салтиков-Щедрин и Сергей Михалков), 2 части - Шетюлски
 „Паче перо“ (1967)

Кариера на озвучаващ актьор 
Озвучава анимационни филми и сериали, предимно в синхронните дублажи на дублажните студия „Александра Аудио“ и „Доли Медия Студио“.

Той е официалният глас на Мечо Пух в България. Освен него, Кавадарков дублира Рокфор в „Аристокотките“, Султанът в поредицата на Дисни „Аладин“ и Уийзи в „Играта на играчките 2“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Кирил Кавадарков в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Носители на Аскеер
Заслужили артисти (България)
Родени в Монтана